Wielogłowy ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Wielogłowy (Chełmiec)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Wielogłowy (Damnica) (Vilgelow, Kreis Stolp/Pommern)